Sihareo (Lahusa), een plaats in Indonesië
Sihareo (Mandrehe Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing